Philippe Plantade (* 1958 in Paris) ist ein französischer Jurist.

Plantade, Sohn einer Familie mit sechs Kindern, studierte Rechtswissenschaften und Geschichte des institutionellen Rechts an den Universitäten Paris I und II. 1980 erhielt er die Anwaltszulassung in Paris. Von 1988 bis 2001 war er Mitglied des Militärgerichtshof tätig. Er wurde zum Professor für Rechtswissenschaften am Institut Catholique de Paris ernannt.

1993 wurde er in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen. Er ist seit 2004 dessen Großoffizier und Mitglied der französischen Statthalterei. 2012 wurde er in das Großmagisterium der Grabesritter in Rom berufen. Er engagiert sich in verschiedenen katholischen karitativen Werken. Papst Johannes Paul II. ehrte ihn mit dem Gregoriusorden.

Einzelnachweise 

Hochschullehrer (Institut Catholique de Paris)
Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Träger des Gregoriusordens (Ausprägung unbekannt)
Komtur mit Stern (Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem)
Franzose
Geboren 1958
Mann